

Persone 
 James Crawford (1904-1976) – calciatore britannico
 James Crawford (1997) – sciatore canadese